Кеко Кагава — японський актор.
 Цутія Кеко — японський дизайнер та ілюстратор.